Molekulska formula -{C5H10O4}- se može odnositi na:

 Дезоксирибоза
 L-Dezoksiriboza